Multiplexer může znamenat:
 multiplexor – elektronický člen;
 multiplexer (multimédia) – software, který dokáže prokládat jednotlivé datové proudy do multimediálního kontejneru.